Zumarraga kan syfta på:

 Zumarraga, Filippinerna – en kommun i Filippinerna
 Zumarraga (kommun i Spanien, Baskien, Gipuzkoa, lat 43,09, long -2,31) – en kommun i Spanien
 Zumarraga (kommunhuvudort) – huvudorten för kommuen i Spanien